То́плес (, дословный перевод «без верха», то есть без одежды для верхней части тела) — термин, обозначающий обнажённую верхнюю часть тела. В западной культуре употребление термина почти исключительно обозначает обнажение груди женщины, порождающее споры. Например, термин употребляется в отношении обнажения женской груди в местах, где обнажённая грудь мужчины считается нормой — чаще всего на пляже или в откровенно сексуализированных ситуациях (топлес-бар, топлес-клуб).

Основной целью появления топлес на пляже считается получение равномерного загара, без характерных светлых полосок от купальника на теле. Зачастую с целью защиты сосков от солнечных лучей на них крепятся круглые наклейки — стикини.

Иногда желание остаться без верхней части купальника связывают со стремлением продемонстрировать свою свободу или раскрепощённость.

Историческая справка 
С течением времени отношение к топлесс сильно разнилось в разных культурах. До прибытия христианских миссионеров отсутствие одежды выше талии как у женщин, так и у мужчин являлось нормой в традиционных культурах Северной Америки, стран Африки, Австралии и островов Тихого океана. Практика топлес также была нормой в различных азиатских культурах до мусульманской экспансии в XIII—XIV веках. Это остается нормой во многих культурах коренных народов и доныне.

Современное  отношение 

Появление женщин топлес может восприниматься нормально в Южной Америке и большинстве стран Европы. В США и Канаде нравы гораздо более сдержанные, но и там движение  выступает за равные права мужчин и женщин на появление в общественных местах с обнажённой грудью. В Канаде существует ассоциация Topfree Equal Rights Association, которая помогает женщинам, юридически преследуемым за появление в общественных местах, например на пляже, с обнажённой грудью. Эта ассоциация также борется за изменение местного законодательства с целью прекращения сексуальной дискриминации.
В день его смерти правые газеты в киосках были мгновенно заменены Плейбоем, а женщины на пляжах тут же сняли лифчики.
В зависимости от индивидуальных мировоззрений каждого конкретного человека появление женщины с обнажённой грудью может связываться с нудизмом или эксгибиционизмом. Исследования Flip Flop Report показали рост количества девушек, предпочитающих загорать топлес.

Зачастую появление топлес в общественных местах имеет своей целью привлечение внимания общества и власти к определённым проблемам гендерного социального или политического характера.

См. также 

 Нагота
 Ню
 Декольте
 Стикини
 Хадака-мацури
 Натуризм
 Фемен

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Грудь
Публичная нагота
Нудистские пляжи